Księga dżungli (ang. The Jungle Book, od 2010) – indyjsko-francusko-niemiecki serial animowany, powstały na podstawie książki o tym samym tytule autorstwa Rudyarda Kiplinga.

Seria została stworzona w dużej mierze przez studio DQ Entertainment, odpowiedzialne między innymi za Pinky i Perky czy Kacper: Szkoła postrachu.

Premiera serialu w Polsce miała miejsce 9 marca 2012 roku na kanale TeleTOON+. Od czerwca 2012 roku pojawił się z tłumaczeniem migowym dla widzów z dysfunkcją słuchu.

Fabuła 
Serial opowiada o chłopcu imieniem Mowgli, który zamieszkuje indyjską dżunglę i wraz z przyjaciółmi, panterą Bagheerą i niedźwiedziem Baloo muszą walczyć z tyranią tygrysa Shere Kahna.

Bohaterowie 
 Mowgli – młody chłopiec, który został wychowany przez stado wilków.
 Bagheera – czarna pantera, najlepszy przyjaciel Mowgliego.
 Baloo – mądry niedźwiedź, który jest mentorem Mowgliego.
 Kaa – pyton, który także jest przyjacielem Mowgliego.
 Shere Khan – ludożerny bengalski tygrys.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Indyjskie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Niemieckie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2010
Filmy z serii Księga dżungli
Filmowe adaptacje utworów Rudyarda Kiplinga
Seriale animowane zrealizowane w koprodukcji